— манга японского автора , посвященная альпинизму. С 2003 года по главам публикуется в журнале Big Comic Original издательства Shogakukan, на данный момент манга составляет 12 томов. В ней описываются приключения добровольного члена поисково-спасательной команды альпинистов в Японских Альпах. Gaku была награждена премиями Manga Taisho в 2008 году и премией Shogakukan в 2009.

Манга лицензирована на Тайване компанией Sharp Point Press.

Список томов

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт